Another Language – film del 1933 diretto da Edward H. Griffith
Another Language – film tv del 1952 prodotto dalla British Broadcasting Corporation (BBC North)
Another Language – film tv del 1957 prodotto dalla British Broadcasting Corporation (BBC North)